Cox's Bazar kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Cox's Bāzār (ort i Bangladesh), Chittagong, 
 Cox's Bazar (distrikt i Bangladesh), Chittagong, 
 Cox's Bazar Airport, flygplats,

Se även
Cox's Bazar Sadar Upazila
Cox Bazar S

Robotskapade Bangladeshförgreningar